Tafelberg (geomorfologie), een bergtype met een speciale vorm;
Akropolis van Athene, de 156 meter hoge tafelberg in de Griekse hoofdstad;
El Yunque de Baracoa, of Aambeeld van Baracoa een 589 meter hoge tafelberg op Cuba;
Esja, een tafelberg ten noorden van Reykjavik op IJsland;
Hengill, een vulkaansysteem en tafelberg in het zuidwesten van IJsland;
Ostaš, ook wel 'Tafelberg de Ostaš', tafelberg in Tsjechië;
Tafelberg (Curaçao), een berg op Curaçao;
Tafelberg (Kaapstad), een tafelberg op de westelijke kaap die uitkijkt over Kaapstad, Zuid-Afrika;
Tafelberg (Madagaskar), een berg op Madagaskar;
Tafelberg (Suriname), een berg in het Natuurreservaat Tafelberg in Suriname;
Tepui, Woning der goden, de naam voor tafelbergen in Venezuela;
Tafelberg (Posbank), een heuvel op de Posbank bij Rheden
Tafelberg (archeologie), door mensen opgeworpen ofwel aangepaste natuurlijke heuvel met afgeplatte top en onbekende functie
Tafelberg (Gooi) op de Tafelbergheide, een heidegebied en hoogste punt in het Nederlandse Gooi;
Tafelberg (sterrenbeeld), een sterrenbeeld aan de zuiderhemel;
Tafelbergspoorbrug, spoorbrug in Amsterdam vernoemd naar een heuvel bij Blaricum.